Three Oaks – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Three Oaks – stacja kolejowa w Three Oaks, w Anglii
Miejscowości w USA:
 Three Oaks – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 Three Oaks – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
Gminy w USA:
 Three Oaks (ang. Three Oaks Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien